U8+ (Pinewood University Eights), een (inter)nationale roeiwedstrijd te Delft.
U8 (Berlijn), metrolijn.
U 8 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 8 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U 8 (Bundeswehr), Duitse hedendaagse onderzeeboot. 
U8 (München)